De MTN 8 2014 was de 40ste editie van het MTN 8 voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Het toernooi begon op 1 augustus 2014 en eindigde op 20 september 2014 met de finale in het Moses Mabhida Stadion in Durban onder leiding van scheidsrechter Victor Hlungwani. Aan het bekertoernooi deden de nummers één tot en met acht mee van de Premier Soccer League 2013/14. Orlando Pirates trad aan als de titelhouder. Kaizer Chiefs won de beker voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 1-0 te sterk voor Orlando Pirates door een goal van Tefu Mashamaite.

Schema

Externe links
 Officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2014
Voetbal in Zuid-Afrika